Sofa puede referirse a:

Sofá: mueble utilizado para sentarse confortablemente más de una persona.
SOFA (evento): Una convención de anime y ocio colombiana.
Sofa (guerrero): Palabra del idioma Mandinka.